Caiçara puede referirse a:

 Caiçara, municipio del estado de Paraíba, Brasil.
 Caiçara, municipio del estado de Río Grande del Sur, Brasil.
 Caiçara do Norte, municipio del estado de Río Grande del Norte, Brasil.